Koh Kong (Umschrift Kaôh Kŏng) steht für:

 Koh Kong (Insel), Insel in Kambodscha
 Koh Kong (Provinz), Provinz in Kambodscha
 Khemara Phoumin, Hauptstadt der Provinz Koh Kong in Kambodscha